Michal Mravec (ur. 1972) – słowacki hokeista
 Michal Mravec (ur. 1987) – słowacki piłkarz